«The Love Cats» — песня группы The Cure. Была издана отдельным синглом в 1983 году, потом выходила на двух сборниках группы: мини-альбоме Japanese Whispers (1984) и полнометражном альбоме Staring at the Sea: The Singles (1986).

Песня пришлась на переходный для группы период между студийными альбомами, поэтому ни в один студийный альбом включена не была.

Сингл с ней стал первым синглом группы Cure, достигшим первой десятки в Великобритании (в чарте UK Singles Chart).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни 1983 года
Песни The Cure